Andreu peut faire référence à :

Patronyme 

 Alejandra Andreu (née en 1990), mannequin espagnol.
 François Andreu (1686-1748), prêtre et bibliophile de Remiremont.
 Frankie Andreu, (né en 1966), coureur cycliste américain.
 Gaby Andreu, (1920-1972), actrice française.
 Guillemette Andreu (née en 1948), égyptologue et architecte française.
 Juan Alberto Andreu (né en 1984), joueur espagnol de football.
 Laia Andreu (née en 1979), coureuse de fond espagnole.
 Marc Andreu (né en 1985), joueur français de rugby.
 Mariano Andreu (1888-1976), peintre espagnol.
 Paul Andreu (1938-2018), architecte français.
 Pierre Andreu (1909-1987), journaliste et essayiste français.
 Quique Andreu (né en 1967), joueur de basket-ball espagnol.
 , (1870-1935), peintre et graphiste espagnol.
 Yoann Andreu (né en 1989), joueur français de football.

Prénom 

Andreu est un prénom catalan.

Monument 
 La Tour Andreu, bâtiment moderniste catalan situé à Barcelone.

Voir aussi 
 

Prénom masculin
Prénom catalan

de:Andreu